GNF 1 (2003/2004) był 48. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Hassania Agadir. Nowym mistrzem Maroka został zespół Raja Casablanca.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
 13 goli
 Mustapha Bidoudane (Raja Casablanca)
 8 goli
 Mohamed Adjou (FAR Rabat)
 7 goli
 Mounir Benkassou (CODM Meknes)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 RSSSF competition overview

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Maroku
2004 w Maroku